Rio Afinişul (Bistriţa)
Rio Afinişul (Nemţişor)

Desambiguação